Soldier puede referirse a:

Cine y televisión 
 Soldier, película de 1998;

Música 

 Soldier, banda española de thrash metal;
 Soldier, álbum de Iggy Pop - publicado en enero de 1980 (:w:en);

Canciones

 Soldiers, canción de ABBA - publicada en 1981;
 Soldier, canción de Destiny's Child - publicada en 2005 (:w:en);
 Soldier, canción de Dover - publicada en 2007;
 Soldier, canción de Harvey Andrews - publicada en 1972 (:w:en);
 Soldier, canción de Neil Young - publicada en 1972 (:w:en);
 Soldier, canción de Thomas Anders - publicada en 1987;

Toponimia 
 Soldier, en Iowa, Estados Unidos;
 Soldier, en Kansas, Estados Unidos;
 Soldier, en Kentucky, Estados Unidos;
 Río Soldier, afluente del río Misuri, en Iowa, Estados Unidos;